The Freshman  é um filme de comédia policial dos Estados Unidos de 1990 estrelado por Marlon Brando e Matthew Broderick, em que Brando parodia no papel de Vito Corleone em The Godfather.

Ele é escrito e dirigido por Andrew Bergman. O enredo gira em torno de emaranhamento de um jovem estudante de cinema de Nova York em um negócio ilícito de oferecer animais exóticos e em extinção como alimentos especiais, incluindo ser encarregado de entregar um Dragão de Komodo para esta finalidade.

Resumo 
Em Nova Iorque, um jovem universitário (Matthew Broderick) ao procurar emprego conhece um chefe da Máfia.

Rapidamente ele envolve-se num negócio no qual espécies em via de extinção são servidas em jantares, que custam 200 mil dólares por pessoa.

Elenco 
 Marlon Brando (Carmine Sabatini)
 Matthew Broderick (Clark Kellogg / Narrador)
 Bruno Kirby (Victor Ray)
 Penelope Ann Miller (Tina Sabatini)
 Frank Whaley (Steve Bushak)
 Jon Polito (Agente Chuck Greenwald)
 Paul Benedict (Arthur Fleeber)
 Richard Gant (Agente Lloyd Simpson)
 Kenneth Welsh (Dwight Armstrong)
 Pamela Payton-Wright (Liz Armstrong)
 B.D. Wong (Edward)
 Maximilian Schell (Larry London)
 Daniel DeSanto (Mall Patron)

Recepção 
O filme foi bem comentado, com Janet Maslin descrevendo-o no The New York Times como "espirituoso e encantado". Em sua revisão original, Roger Ebert escreveu: "Houve um monte de filmes onde as estrelas têm repetido os triunfos de suas partes - mas qualquer estrela já fez isso mais triunfante do que Marlon Brando faz em The Freshman?" Variety também elogiou o desempenho de Brando como Sabatini e observou que "o desempenho comédia sublime de Marlon Brando eleva The Freshman da comédia excêntrica a um nicho peculiar na história do cinema." No site que agrega revisões Rotten Tomatoes, The Freshman tem um 94% "Fresh Certificado" com "nota média" de 7.4/10. O consenso é "Estimulado pelo charme de Matthew Broderick no papel-título e Marlon Brando como uma caricatura de sua persona Godfather, The Freshman tem benefícios de um elenco sólido, uma premissa inteligente e humor doce."

Prémios e nomeações 
 American Film Institute: 100 Anos... 100 Risadas - Nomeado
 Ganhou o prémio do Chicago Film Critics Association Awards para a Actriz Mais Promissora (Penelope Ann Miller)

Filmes dos Estados Unidos de 1990
Filmes com trilha sonora de David Newman
Filmes policiais dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes ambientados em Nova Iorque
Filmes gravados em Nova Iorque
Filmes gravados em Montreal
Filmes da TriStar Pictures
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre a máfia